Тенис се у почетку делио на аматерски и професионални. Професионалцима због својих уговора није било дозвољено учешће на аматерским турнирима. Од 1968. године за мушкарце, а 1975. за жене, тенис улази у „отворену еру”, односно бива отворен једнако и за аматере и професионалце. На почетку ове ере коегзистирало је неколико управљачких тела, која су често била у сукобу и неретко бранила својим играчима да учествују на турнирима других организација. До консолидације долази настанком АТП (Асоцијација тениских професионалаца) и ВТА (Женска тениска асоцијација) које и дан данас управљају професионалним тенисом и организују већину турнира. Поред ових, једина преостала релевантна тениска организација је ИТФ (Међународна тениска федерација) која организује Гренд слем турнире, Дејвис куп, Фед куп, јуниорске турнире, турнире на Олимпијским играма и турнире најнижих категорија (фјучерсе и сателите) који иначе служе као темељ за појаву и каснији пробој на ранг листама.

Прво такмичење које је било отворено за професионалце је одржано 28. априла 1968. године у Вест Хантс клубу у Енглеској, док је први отворени Гренд слем турнир био Ролан Гарос који је почео 28. маја 1968. године.

АТП је основана 1972. године.

Од 1990. године асоцијација сваке године организује светску тениску турнеју за мушкарце (АТП турнеја). Након промена из 2009. и име је промењено у АТП светска турнеја.

Ово су неке значајније статистике и рекорди од почетка „отворене ере” у тенису 1968. године.

Поредак првих тенисера света 

 1973. – 2023.

Освојени турнири

Укупно од 1968. године

По подлогама и условима 

 Тепих као подлога се не користи на АТП турнирима од 2009. године.

Гренд слем турнири 

 Од 1968. године

Аустралија 
Од почетка опен ере такмичење у Мелбурну се скоро две деценије одржавало на трави (1969.–1987.), а од 1988. па до данас на тврдој подлози.

Турнир је 1977. године имао два издања (у јануару и децембру), а 1986. се није одржао због усклађивања АТП календара и повратка на јануарски термин.

 Од 1969. године

Ролан Гарос 
Такмичење одржано 1968. у Паризу је први Гренд слем турнир на којем је дозвољено заједничко учешће аматера и професионалаца чиме је званично почела отворена ера у тенису.
Ролан Гарос је данас једини Гренд слем турнир који се одржава на шљаци и који је задржао традиционалан начин бројања гемова у петом сету – на разлику.

 Од 1968. године

Вимблдон 

 Од 1968. године

Њујорк 
У опен ери турнир се одржавао на три различите подлоге: 1968.–1974. на трави, 1975.–1977. на шљаци, а од 1978. па до данас на тврдој подлози.

 Од 1968. године

АТП Мастерс турнири

Од 1990. године

Укупно од 1970. године

АТП 500 турнири 

 Од 1990. године

АТП 250 турнири 

 Од 1990. године

АТП Завршни турнири 

 Од 1970. године

Парови

АТП турнири 
 Од 1972. године

Гренд слем турнири 
 Од 1968. године

Види још 
 Асоцијација тениских професионалаца
 Списак тенисера
 Гренд слем
 АТП Мастерс 1000
 Списак тенисера са највише победа у отвореној ери у појединачној конкуренцији

Референце

Спољашње везе 

 www.atptour.com 

Статистике и рекорди у тенису